la mer de Zabache, en Ukraine ;
 San Andrés Zabache, un village au Mexique.

Voir aussi 
 Wladimiro Bas Zabache, un musicien espagnol.